D'une manière générale, une sonde est un objet destiné à sonder (dans le sens d'exploration). On retrouve ainsi le mot dans plusieurs domaines :
 Dans la construction, une sonde est une grosse tarière formée de plusieurs barres de fer qui s'emboîtent, dont on se servait pour percer un terrain afin de connaître la qualité du fond. Un sondage désigne une inspections du sol en profondeur par forage, qui sont effectuées par un géotechnicien préalablement à l'implantation d'un bâtiment sur certains terrains, pour déterminer la nature de celui-ci et éventuellement les techniques particulières à mettre en œuvre si le sol s'avère de mauvaise qualité.

 dans le domaine maritime, une sonde peut être :
 une information affichée sur les cartes marines quantifiant la position du fond par rapport au zéro hydrographique (cartographie - hydrographie),
 la mesure de la profondeur en un lieu donné (mesure obtenue par un sondeur bathymétrique ou une ligne de sonde) ;

 en sciences et techniques de mesure, une sonde est un dispositif de mesure équipé ou constitué d'un capteur destiné à être apposé contre ou dans la cible de la mesure. Voir :
 Sonde de température ;
 Sonde de pression ;
 sonde lambda, pour mesurer le taux de dioxygène d’un gaz ;
 en électronique, une sonde d'oscilloscope est un câble terminé par une pointe conductrice permettant de mesurer des signaux électriques ;
 en médecine, une sonde est un long flexible enrobé de plastique destiné à être inséré dans le corps d'un patient, soit pour pratiquer une exploration, soit pour transporter des fluides ;
 une sonde d'avalanche est également une longue tige très fine qui permet de repérer les skieurs emportés par une avalanche ;
 en astronomie, une sonde spatiale est un véhicule inhabité envoyé dans l'espace pour une mission d'exploration ;
 une sonde de biologie moléculaire est un oligonucléotide servant à s'accrocher à une séquence cible ;
 en informatique, une sonde est un équipement qui permet de gérer la qualité des flux réseau.

Comme nom propre, Sonde peut également être la francisation de Sunda, nom de la partie occidentale de l'île de Java. Dans ce cas, on le retrouve dans les expressions suivantes :
 en géographie, les îles de la Sonde forment un archipel qui se situe en Asie du Sud-Est et le détroit de la Sonde sépare les îles indonésiennes de Java et Sumatra ;
 En tectonique des plaques, la plaque de la Sonde est une plaque tectonique mineure du Sud-Est asiatique.

Voir aussi